Döllinger er et efternavn, der henviser til blandt andre:

 Ignaz Döllinger (1779–1841), tysk anatom og fysiolog
 Ignaz von Döllinger (1799–1890), tysk romersk-katolsk teolog

Tyske efternavne